La flor de las cascadas (Ourisia ruelloides) es una planta perenne herbácea nativa de Chile y la zona sur cordillerana de Argentina.

Distribución y hábitat
Se la encuentra en Chile y Argentina entre los paralelos , en elevaciones inferiores a los 1600   Habita lugares sombríos y muy húmedos, generalmente sobre rocas a orillas de arroyos, mallines o en bosques umbrosos y húmedos. A menudo se la utiliza como una planta ornamental en jardines.

Descripción
Es una planta herbácea, perennifolia. Sus hojas de color verde fuerte forman una mata a nivel del suelo en la base de la planta. Posee hojas ovaladas, con bordes aserrados irregulares y venas explícitas, de 3 a 6 cm de largo organizadas en forma de rosetas. 

Produce tallos de unos 20 cm de alto durante la floración. Cada tallo produce unas 20 flores hermafroditas de color rojo intenso tubulares de unos 3 cm de largo, reunidas en inflorescencias terminales. El cáliz de la flor se compone de cinco sépalos, corola tubular terminada en 5 lóbulos; cuatro estambres, un pistilo. Su fruto es una cápsula con semillas en su interior.

Taxonomía 
Cullen corylifolium fue descrita por (L.f.) Kuntze y publicado en Revisio Generum Plantarum 3: 238. 1898.   
Sinonimia
 Chelone ruellioides L.f.	
 Ourisia magellanica C.F.Gaertn.	
 Ourisia poeppigii Benth.	
 Ourisia racemosa Clos

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Plantaginaceae
Plantas herbáceas
Flora del sur de Sudamérica
Flora de América del Sur continental
Plantas descritas en 1898
Plantas descritas por L.f.
Plantas descritas por Kuntze